GAC — аббревиатура, означающая:
 GAC Group — китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу.
 Global Assembly Cache — подсистема в инфраструктуре .NET, хранящая сборки CLI (CLI assembly) в Microsoft’s .NET Framework.